Il doppio del torneo di tennis Bangalore Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rodolphe Cadart e Grégory Carraz che hanno battuto in finale Yves Allegro e Jean-François Bachelot 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Nathan Healey /  Alun Jones (quarti di finale)
 Jurij Ščukin /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)

 Jonathan Erlich /  Fred Hemmes (quarti di finale)
 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangalore Challenger 2003